NCPN steht für:
 Nieuwe Communistische Partij Nederland, siehe Neue kommunistische Partei der Niederlande
 National Centre Party of Nigeria
 National Clean Plant Network, Programm des United States Department of Agriculture

Abkürzung